Лейаутом обычно называют структурированное отображение информации на плоскость (как правило, в печати)

 В электронике — трассировка печатной платы, например, при поверхностном монтаже
 Раскладка клавиатуры
 В полиграфии — расположение отдельных сюжетов на печатном листе — спуск полос либо как калька с английского для обозначения вёрстки.
 В анимации — прорисованная раскадровка, подготовленная к анимации.
 В онлайн покере — обычно внешний вид стола для игры.

Ссылки 
Лейаут веб-страниц
 Tableless layout HOWTO от W3C 
 W3C Home Page Table-less Layout 

Лейаут бумажных изданий
 Typography & Page Layout